Дисциплината 4 × 100 м щафета свободен стил при мъжете се проведе на 29 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Финал

Източници 

4 × 100 м щафета свободен стил (мъже)